Justyna Mordarska (ur. 13 kwietnia 1990) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu AZS-AWF Katowice, medalistka mistrzostw Polski.

Kariera sportowa 
Podczas mistrzostw Polski 2011 wraz z Justyną Kowalczyk, Natalią Grzebisz i Agnieszką Szymańczak zdobyła złoty medal w rywalizacji sztafet.

Na mistrzostwach Polski 2012 zdobyła srebrny medal w biegu na 15 kilometrów stylem dowolnym. Podczas tych mistrzostw zdobyła także wraz z Natalią Grzebisz, Kornelią Marek i Anną Słowiok złoty medal w sztafecie.

Brązowa medalistka mistrzostw Polski z 2013 roku w sprincie techniką klasyczną. Wraz z Natalią Grzebisz wywalczyła także brązowy medal w sprincie drużynowym.

18 stycznia 2014 zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich w Szklarskiej Porębie. Uplasowała się na 49. miejscu w sprincie. Dzień później w biegu ze startu wspólnego zajęła 39. miejsce.

Wyniki

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice